Amt Rothenburg steht für folgende Verwaltungseinheiten:

 Amt Rothenburg im Saalkreis, siehe Liste der Orte im Saalkreis des Herzogtums Magdeburg
 Amt Rothenburg (Kanton Luzern)

Siehe auch: Amt Rotenburg